Нойс може да се отнася за:
 Нойс, град в Германия

 Хора
 Робърт Нойс (1927-1990), американски предприемач
 Филип Нойс (р. 1950), австралийски режисьор